Чигладзе — фамилия. Известные носители:
 Чигладзе, Серго Гедеванович (1920—1944) — участник Великой Отечественной войны, младший сержант, Герой Советского Союза.
 Чигладзе, Бессарион (Бесик) (род. 1982) — грузинский футболист.

Примечания